Meitner kan syfta på:

 6999 Meitner – en asteroid i huvudbältet
 Meitner (krater) – en nedslagskrater på planeten Venus
 Meitner (månkrater) – en nedslagskrater på månens baksida

Personer med efternamnet Meitner
 Philipp Meitner, (1839–1910), österrikisk judisk advokat och schackspelare
 Lise Meitner,  (1878–1968), judisk österrikisk-svensk kärnfysiker
 Jiří Meitner (född 1958), judisk tjeckisk målare och grafiker
 Erika Meitner (född 1975), amerikansk poet
 Thimo Meitner (född 1994), tysk skådespelare

Se även 

 Meitnerium

Tyska efternamn
Judiska efternamn